«Blue Jeans» — сингл американской певицы и композитора Ланы Дель Рей, выпущенный 8 апреля 2012 года. Также на композицию был выпущен видеоклип. Песня является одной из самых популярных у Ланы. Авторами являются Дель Рей, Дэн Хит и Эмили Хейни. Песня была записана в 2011 году и вошла во второй студийный альбом Ланы «Born to Die».

История создания 
Песня была использована в телесериале «Двойник». Лана Дель Рей спела её на британском музыкальном телешоу Later… with Jools Holland. 17 октября 2011 года группа Bombay Bicycle Club исполнила кавер-версию «Video Games» в программе Live Lounge на радиостанции BBC Radio 1. В той же программе её перепели Kasabian.

В апреле 2012 года Джон Мейер разместил на сайте Tumblr инструментальную версии «Video Games».

В 2012 году Луи Делор исполнил эту песню во французской версии шоу The Voice.

Участники записи 
В записи песни приняло участие много людей. В том числе и авторы.

 Композиторы — Лана Дель Рей, Дэн Хит, Эмили Хейни
 Продюсер — Эмили Хейни
 Монтаж и аранжировка — Дэн Хит
 Ассистент — Данкан Фюллер

Чарты

Список композиций 

7-inch vinyl
 «Blue Jeans» — 3:30
 «Carmen» — 4:08

Digital download
 «Blue Jeans» (Album version, remastered) — 3:30
 «Blue Jeans» (Gesaffelstein Remix) — 4:36
 «Blue Jeans» (Odd Future's the Internet Mix) — 4:01
 «Blue Jeans» (Blood Orange Remix) — 3:31

Remixes EP 1
 «Blue Jeans» (Remastered) — 3:30
 «Blue Jeans» (Gesaffelstein Remix) — 4:35
 «Blue Jeans» (Odd Future's the Internet Mix) — 4:00
 «Blue Jeans» (Blood Orange Remix) — 3:31

Remixes EP 2
 «Blue Jeans» (featuring Azealia Banks) (Smims & Belle Remix) — 3:01
 «Blue Jeans» (Gesaffelstein Remix) — 4:35
 «Blue Jeans» (RAC Mix) — 3:38
 «Blue Jeans» (Club Clique’s Nothing Is Real Remix) — 4:11
 «Blue Jeans» (Kris Menace Remix) — 6:41
 «Blue Jeans» (Penguin Prison Remix) — 5:36

French Card Sleeve Single CD
 «Blue Jeans» (Album version)
 «Blue Jeans» (Club Clique’s Nothing Is Real Remix)
 «Blue Jeans» (feat. Azealia Banks) (Smims & Belle Remix)
 «Blue Jeans» (Gesaffelstein Remix)
 «Blue Jeans» (Odd Future's the Internet Mix)
 «Blue Jeans» (Kris Menace Remix)
 «Blue Jeans» (Penguin Prison Remix)
 «Blue Jeans» (RAC Mix)
 «Blue Jeans» (Blood Orange Remix)

Blue Jeans Omid 16B Remixes
 Blue Jeans (Omid 16B Remix)
 Blue Jeans (Omid 16B Dub)
 Blue Jeans (Omid 16B Club Mix)
 Blue Jeans (Omid 16B Club Reprise)
 Video Games (Omid 16B Remix)
 Video Games (Omid 16B Instrumental Mix)
 Video Games (Omid 16B Instrumental)

Сертификация

Награды и номинации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ланы Дель Рей (на английском языке)
 Официальный канал Ланы Дель Рей на YouTube
 Официальный микроблог Ланы Дель Рей в сервисе Twitter

Песни Ланы Дель Рей
Синглы Interscope Records
Сентиментальные любовные песни
Песни, написанные Ланой Дель Рей